|}
O Teleférico da Penha liga a baixa da cidade de Guimarães ao Monte da Penha. É explorado pela empresa Turipenha e foi o primeiro teleférico de Portugal, inaugurado em 1995.

O seu percurso é de 1700 metros e com duração de cerca de 10 minutos.

Referências 

Guimarães
Teleféricos de Portugal
Fundações em Portugal em 1995